Indonesisk har flere betydninger:

Indonesisk (sprog)
Indonesisk kan referere til Indonesien.